Соревнования по прыжкам с большого трамплина и гонка на 10 километров в лыжном двоеборье среди мужчин на зимних Олимпийских играх 2010 прошли 25 февраля.

Прыжки с трамплина прошли в Олимпийском парке Уистлера с 10:00 до 11:00 по местному времени (UTC-8), а гонка состоится там же с 13:00 до 13:45. 

Билл Демонг принёс США первую за всю историю золотую олимпийскую медаль в так называемых «северных» лыжных дисциплинах (лыжные гонки, прыжки с трамплина, лыжное двоеборье). Джонни Спиллейн и в третьем виде программы лыжного двоеборья ванкуверской Олимпиады выиграл серебро.

За последние 3 Олимпиады (2002, 2006 и 2010) австрийцы выигрывали медали в 8 из 9 разыгранных комплектов (без медалей они остались только в первой индивидуальной гонке Игр в Ванкувере).

Медалисты

Результаты

Ссылки 
 Результаты